Пресбург:
 Пресбург — одно из названий города Братислава.
 Пресбург — потешный городок, возведённый Ф. Ф. Тиммерманом в 1684 году, в одной из рощ близ села Преображенское, по указанию царя Петра.